Macau Open 2014 steht für folgende Sportturniere:

 Macau Open 2014 (Badminton)
 Macau Open 2014 (Squash)